Maren Fromm z d. Brinker (ur. 10 lipca 1986 roku w Wilhelmshaven) – niemiecka siatkarka, reprezentantka kraju, grająca na pozycji przyjmującej. Dwukrotna wicemistrzyni Europy (2011 oraz 2013).

25 czerwca 2017 roku wzięła ślub z siatkarzem Christianem Frommem.

Sukcesy klubowe 
Puchar Niemiec:
  2011
Superpuchar Włoch:
  2012
Liga Mistrzyń:
  2013
Mistrzostwo Polski:
  2014
Mistrzostwo Niemiec:
  2017
Superpuchar Niemiec:
  2018

Sukcesy reprezentacyjne 
Grand Prix:
  2009
Mistrzostwa Europy:
  2011, 2013
Liga Europejska:
  2013
Volley Masters Montreux:
  2014
  2017

Nagrody indywidualne 
 2013: Najlepsza zagrywająca Final Four Ligi Mistrzyń
 2014: Najlepsza atakująca turnieju Volley Masters Montreux
 2015: Najlepsza siatkarka roku w Niemczech

Przypisy 

Niemieckie siatkarki
Urodzeni w 1986
Siatkarki Scavolini Pesaro
Siatkarki Gwardii Wrocław
Siatkarki Futura Volley Busto Arsizio
Ludzie urodzeni w Wilhelmshaven